Тандер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1977) — австралийский автогонщик. 
 Тандер, Мина (род. 1978) — немецкая актриса.
  (род. 1980) — немецкая певица, джаз-музыкант и композитор.

См. также 
 K9 Thunder
 JF-17 Thunder
 Thunder